Prvenstva Sovjetskog Saveza u hokeju na ledu održavala su se od sezone 1946./47. do 1991./92. (to je ujedno bilo i prvenstvo Zajednice neovisnih država koja je nastala tokom odigravanja sezone. Prvi rang je bio poznat pod nazivom Vysshaya Liga (od 1969./70.), a prethodno kao Klass A i Pervaja gruppa.  Sva prvenstva su osvojili ruski klubovi od kojih najviše moskovski CSKA s 32 naslova. 
Za nasljednike sovjetskog prvenstva se mogu smatrati Međudržavna liga (od 1992. do 1996.), Ruska Hokej liga (1996.-1999.), Ruska Superliga (1999.-2008.)  te trenutno KHL. Većina ostalih sovjetskih republika je također formirala svoje lige od kojih su najpoznatije Bjeloruska Extraliga, Ukrajinska liga te prvenstvo Kazahstana. Od 1995. do 2004. je također postojala i međunarodna Istočnoeuropska hokejska liga (EEHL).

Prvaci i doprvaci

Ukupno prvaci i doprvaci

Wikipoveznice 
 Sovjetski kup u hokeju na ledu
 Prvenstvo ZND-a u hokeju na ledu
 Međudržavna liga u hokeju na ledu
 Rusko prvenstvo u hokeju na ledu
 Kontinentalna liga u hokeju na ledu
 Eastern European Hockey League
 Bjeloruska Extraliga
 Ukrajinska liga u hokeju na ledu
 prvenstvo Kazahstana u hokeju na ledu

Vanjske poveznice 
 (francuski) passionhockey.com/archives
 {ruski} hockeystars.ru
 (ruski) hockeyarchives.ru
 sports123.com, prve tri momčadi u sovjetskom prvenstvu 

SSSR
Hokej na ledu u SSSR-u